Arase bezeichnet:
 ERG (Satellit), japanischer Satellit

Arase ist der Familienname folgender Personen:
 Kelvin Arase (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Toru Arase (* 1935), japanischer Wasserballspieler
 Yota Arase (* 1982), japanischer Schwimmer